Доња Руфина има више значења:

 Доња Руфина (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Доња Руфина, Ел Мирадор (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику